Allainville kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Allainville, Eure-et-Loir, kommun i departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire, 
 Allainville, Yvelines, kommun i departementet Yvelines i regionen Île-de-France, 
 Allainville-en-Beauce, ort i Outarville kommun, departementet Loiret i regionen Centre-Val de Loire, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar